ван Бредаль (), иногда подписывавшиеся Бреда — династия фламандских художников. Список в хронологическом порядке:

 Goyvaert van Bredael (1577)
 Бредаль, Питер ван (1629—1719)
 Бредаль, Александр ван (1633—1720). Его сын:
 
 Карел (Karel: Антверпен, 1677 — Гент, 1733)

См. также 
 Бредаль

Нидерландские династии